Shenzhen est une ville de la province chinoise du Guangdong ;
 Shenzhen est un album de bande dessinée de Guy Delisle.
 Shenzhen Bailli, société d'informatique chinoise